Termín černá skříňka (z angl. black box)se užívá ve více významech:

 Černá skříňka (sociologie)
 Černá skříňka (kybernetika) – systém s obecně známými vstupy a výstupy, ale s neznámou vnitřní strukturou, předmět zkoumání oborů teorie řízení, systémová dynamika a regulace (technika)
 Černá skříňka (doprava) – záznamové zařízení, monitorující data z dopravního prostředku
 Darwinova černá skříňka – kniha Michaela J. Beheho, která se zabývá otázkou, zda je možné vysvětlit vznik a vývoj biochemických systémů pomocí Darwinovy teorie
 Černá skříňka – francouzský mysteriózní film 
 Malá černá skříňka – americká filmová komedie
 Černá skříňka - detektivní román Michaela Connellyho z roku 2012

Externí odkazy